Edward Wigglesworth ist der Name folgender Personen:

* Edward Wigglesworth (Theologe, um 1693) (um 1693–1765), amerikanischer Theologe 
 Edward Wigglesworth (Theologe, 1732) (1732–1794), amerikanischer Theologe 
 Edward Wigglesworth (Geschäftsmann) (1804–1876), US-amerikanischer Jurist, Herausgeber und Geschäftsmann